Регми () — имя собственное, распространено в виде фамилии у брахманов.
 Регми, Дилли Раман (1913—2001) — непальский учёный-историк и государственный деятель, министр иностранных дел Непала (1953—1955).
 Регми, Хил Радж (род. 1949) — непальский политик, в период с 2013 по 2014 год был премьер-министром Непала.
Регми, Эсан (род. 1988) — непальский правозащитник.